Paime kan syfta på:

Colombia 

 Paime (kommun), Cundinamarca, 
 Paime (ort), Cundinamarca,